Hunts Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 Hunts Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Warwickshire